Pega steht für:

 Péga, französisches Volumenmaß
 Pega (Guarda), Gemeinde in Portugal
 Andreas Frantz Pega, deutscher Buchdrucker und Verleger